Rifeño puede referirse a:

 Natural o relativo al Rif, territorio del norte de África, en Marruecos y por tanto:
 de la República del Rif.
 de la guerra del Rif.
 Idioma Rifeño o Tarifit, hablado en ese territorio.
 Etnia bereber de los Rifeños, que habitan en el norte de Marruecos.